Ministry of Information bedeutet

 im Englischen allgemein Informationsministerium
namentlich:
 Bangladeschisches Informationsministerium
 Fidschianisches Informationsministerium
 War Propaganda Bureau in England, Name 1917–18
 Informationsministerium (Vereinigtes Königreich) 1939–1946